China Open 2010 (golf), de 2010 editie van het China Open golftoernooi
China Open 2010 (snooker), de 2010 editie van het China Open snookertoernooi